Новобалтачево — название населённых пунктов в России:

 Новобалтачево — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Новобалтачево — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Новобалтачево — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.

См. также 
 Балтачево